Гуанахуато () — муниципалитет в Мексике, штат Гуанахуато, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Guanajuato с языка пурепеча можно перевести двояко: место на холмах или место обитания горных лягушек.

Площадь муниципалитета равна 1014 км², что составляет 3,31 % от общей площади штата, а наивысшая точка расположена в поселении Сан-Бартоло и равна 2703 метрам.

Гуанахуато граничит с другими муниципалитетами штата Гуанахуато: на севере с Сан-Фелипе, на востоке с Долорес-Идальго, на юге с Саламанкой и Ирапуато, на западе с Силао и Леоном.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1824 году, в его состав входит 224 населённых пункта, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 5 %, промышленность и строительство — 29,4 %, сфера обслуживания и туризма — 60,1 %, прочее — 5,5 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 97,7 %;
 водоснабжение: 90 %;
 водоотведение: 92,4 %.

Достопримечательности 
 Ла Валенсьяна —  католическая церковь эпохи чурригереско, основанная в XVIII веке в районе месторождений серебра.

Фотографии

Примечания

См. также 
 Муниципалитеты Гуанахуато
 Портал:Мексика

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гуанахуато